Alma Brami
Claude Brami
Élisabeth Brami
Émile Brami
Joseph Brami
Patronyme juif